Села:
 Рогинці — Вінницька область, Хмільницький район
 Рогинці — Сумська область, Роменський район

Залізниця:
 Рогинці — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці